Don't est la contraction, en anglais, de « do » et de « not » (littéralement, « ne [faites] pas »).

C'est aussi le titre de plusieurs chansons :
 Don't, une chanson d'Ed Sheeran (2014) ;
 Don't, une chanson d'Elvis Presley (1958) ;
 Don't!, une chanson de Shania Twain (2004).

Filmographie 
 Don't, court métrage documentaire américain sorti en 1974

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre